

Выпуски игр

Январь — март

Апрель — июнь

Июль — сентябрь

Октябрь — декабрь

С неизвестной датой выхода

Системы 
 1 марта — Nintendo 64 (европейский и австралийский релиз).
 Game.com от Tiger Electronics.

Бизнес 
 Activision приобрела CentreSoft Ltd. и Raven Software.
 Electronic Arts Inc. приобрела Maxis.
 Банкротство GameTek, окончательно закрытой в июле 1999 года.
 Основана 2015, Inc..
 Основана 4D Rulers Software, Inc.
 Сентябрь — основана 4HEAD Studios;
 Bungie Software Products Corp открыла студию Bungie Studios West.
 Основана корпорация Conspiracy Entertainment.
 Основана Crave Entertainment, Inc.
 Август — основана Human Head Studios, Inc.
 Основана Illusion Softworks;
 15 апреля — основана Irem Software Engineering.
 Основана Irrational Games LLC.
 Interworld Productions переименована в Mythic Entertainment после спора с другой компанией, имеющей название «Interworld».
 Toy Head-Quarters, Inc. переименована в THQ.
 Основана Warthog PLC.
 TSR, Inc., обладающая правами на RPG Dungeons & Dragons, была приобретена компанией Wizards of the Coast.

Судебные процессы 
 Nintendo против Games City; Nintendo выиграла.
 Nintendo против Prima Publishing; Nintendo проиграла.

Пресса 
 Третья ежегодная выставка E³.

Персоналии 
 4 октября — Гумпэй Ёкои (1941—1997) погиб в автокатастрофе.

Ссылки 
 

И